Simone Bolelli e Fabio Fognini eram os atuais campeões, mas perderam na segunda rodada para Adrian Mannarino e Lucas Pouille.

Jamie Murray e Bruno Soares conquistaram o título, derrotando Daniel Nestor e Radek Štěpánek na final por 2–6, 6–4, 7–5.

O australiano Lleyton Hewitt jogou sua última partida profissional em simples e duplas; fazendo parceria com Sam Groth, a dupla perdeu pardeu para Jack Sock e Vasek Pospisil na terceira rodada.

Cabeças de chave 

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Quartas de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Terceira rodada)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Terceira rodada)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (Terceira rodada)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (Segunda rodada)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Segunda rodada)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Campeões)
  Henri Kontinen /  John Peers (Segunda rodada)

<ol start=9>
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (Quartas de final)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski  (Segunda rodada)
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (Terceira rodada)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Terceira rodada)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (Quartas de final)
  Treat Huey /  Max Mirnyi (Quartas de final)
  Feliciano López /  Marc López (Segunda rodada)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (Semifinais)

Chave

Fase final

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas 
 Chave de Duplas

D
Australian Open - Duplas masculinas